Tana kan avse:

 Tana (fångtstredskap) - fångstredskap för främst räv
 Tana (torkredskap) - för att torka pälsdjursskinn 
 Tana (djur) – ett släkte av tvåvingar
 1641 Tana − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Etiopien 

 Tanasjön – en sjö i Etiopien,

Finland 
 Tana älv – en älv i Norge och Finland

Kenya 
 Tanafloden (Kenya) – en flod i Kenya
 Tana River (distrikt) – ett distrikt i Kenya

Madagaskar 

 Antananarivo, Analamanga, huvudstaden i Madagaskar (Tana )

Norge 

 Tana kommun, Finnmark fylke, 
 Tana bru – en ort i Norge
 Tanafjorden – en fjord i Norge
 Tana älv – en älv i Norge och Finland

Ryssland 

 Azov – en medeltida handelsstad vid Azovska sjön

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Madagaskarförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar